UDP может означать:
 User Datagram Protocol — один из транспортных протоколов, использующихся для передачи данных в интернет-сетях.
 Уридиндифосфат () — биомолекула, один из видов нуклеотидов.